Острова в океане — роман Эрнеста Хемингуэя, опубликованный после его смерти в 1970 году.
 Острова в океане — фильм 1977 года режиссёра Франклина Шеффнера по одноимённому роману Эрнеста Хемингуэя.
 Острова в океане — песня 1983 года, написанная группой Bee Gees для Кенни Роджерса и Долли Партон.